Turniej na 50-lecie piłkarskiej federacji Finlandii 1957- turniej towarzyski na 50-lecie piłkarskiej federacji Finlandii rozegrano w 1957 roku. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje narodowe: gospodarzy, Szwecji, Finlandii i Norwegii.

Mecze

Półfinały 

Reprezentacja Szwecji awansowała dalej, dzięki rzutowi monetą.

Mecz o 3 miejsce

Finał 

Triumfatorem turnieju na 50-lecie piłkarskiej federacji Finlandii została reprezentacja Szwecji.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Finlandii
1957 w piłce nożnej
1957 w Europie
Finlandia w XX wieku
Sport w Turku (Finlandia)
Sport w Helsinkach
Sport w Tampere